Yoga Girls ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des auf Lesbenfilme spezialisierten Labels Addicted 2 Girls die dem Genre „Lesbenfilme“ und „Sports“ zugeordnet wird. Seit dem Jahr 2013 wurden vier Teile der Serie veröffentlicht. 

In der Reihe werden in mehreren Szenen jeweils zwei Frauen bei Yoga-Übungen und dann bei lesbischem Sex gezeigt. Im Gegensatz zu den meisten Pornofilmreihen wurde hier bisher keine der Darstellerinnen in einem späteren Teil wiederbesetzt.

In einer Rezension des zweiten Teils wird besonders die Auswahl der Partner gelobt, die jeweils Freude an der Interaktion mit ihrem Gegenüber zeigen.

Darstellerinnen 
 2013: Yoga Girls 1: Adriana Luna, Ash Hollywood, Ashley Fires, Capri Cavalli, Mari Possa, Maya Hills, Mischa Brooks, Sara Luvv
 2014: Yoga Girls 2: Abigail Mac, Janice Griffith, Kendall Karson, Kimberly Kane, Rilynn Rae, Sarah Shevon, Sinn Sage, Veruca James
 2015: Yoga Girls 3: AJ Applegate, Gracie Glam, Karlie Montana, Kassondra Raine, Paisley Parker, Paris Lincoln, Yhivi, Yurizan Beltran
 2017: Yoga Girls 4: Aaliyah Love, Abella Danger, Amber Ivy, Alex Harper, Chloe Scott, Giselle Palmer, Riley Nixon, Whitney Wright

Weblinks

Anmerkungen 

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film